Ben Turner (ur. 1999) – brytyjski kolarz
 Ben Turner (ur. 1988) – angielski piłkarz
 Ben Turner (ur. 1984) – australijski sztangista